Nōshū bezeichnet:
 Provinz Mino, eine historische Provinz Japans
 Provinz Noto, eine historische Provinz Japans